Edvin, muško vlastito ime koje znači bogat prijatelj. Ime dolazi iz starog engleskog jezika.

Poznati nositelji imena 
 Edvin Biuković
 Edvin Jurišević
 Edvin Kanka Ćudić

 Edvin Liverić

Varijacije 
 litavski: Edvinas
 engleski: Edwin

Vanjske poveznice 
 Behind the Name

Imena